Мышенков — русская фамилия. Представители:

 Мышенков, Дмитрий Константинович (1841—1906) — российский геолог и географ, горный инженер, чиновник особых поручений по горной части при Туркестанском генерал-губернаторе.
 Мышенков, Константин Сергеевич — программист, доктор технических наук.
 Мышенков, Константин Сергеевич, старший (1876—1956) — инженер путей сообщения, один из разработчиков первой очереди Московского метрополитена.
 Мышенков, Евгений Витальевич — физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Мышенков, Александр Вячеславович — экономист, кандидат экономических наук.
 Мышенков, Валентин Иванович — радиофизик.
  Мышенков, Анатолий Александрович(1928 — 2003) — строитель ,Герой Социалистического Труда